Філ Гоєт (,  31 жовтня 1933, Лашин, Квебек) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Згодом — хокейний тренер.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1950 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сент-Луїс Блюз» та «Баффало Сейбрс».

Загалом провів 1035 матчів у НХЛ, включаючи 94 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
1972 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Тренерська кар'єра обмежилася роботою з командою «Нью-Йорк Айлендерс».

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1957, 1958, 1959, 1961.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1957, 1958, 1959, 1960.
 Приз Леді Бінг — 1970.

Статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Тренери «Нью-Йорк Айлендерс»